Příjmení Pohunek či Pohůnek nosí více významných osobností:

 Adéla Pohunková (* ???) – česká modelka a tvář vizuálu pro Czechoslovak TopModel 2013
 František Pohunek (* 1896 – † 1941) – legionář, prvorepublikový důstojník (plukovník), člen ilegální organizace Obrana národa 
 Jan Pohunek (spisovatel) (* 1981) – český folklorista a spisovatel
 Lukáš Pohůnek (* 1988) – slovenský dirigent
 Miloslav Pohunek (* 1955) – český fotbalista, obránce